Fanaei ist der Nachname folgender Personen:
 Davoud Fanaei (* 1975), iranischer Fußballspieler und Schiedsrichter
 Mohammad Fanaei (* 1951), iranischer Fußballschiedsrichter